Divizia Națională 2015/2016 är den 25:e upplagan av Moldaviens högsta liga i fotboll. Säsongen börjar den 25 juli 2015 och avslutades den 29 maj 2016. Sheriff är regerande mästare.

Tabeller

Poängtabell

Statistik
Under säsongen 2015/2016 spelades 135 matcher med  gjorda mål, vilket gjorde att målsnittet var 2,28 mål per match.

Skytteligan

Referenser 
 FMF

Fotbollssäsongen 2015/2016
Fotboll i Moldavien